Erik Thorstvedt – ex calciatore, preparatore atletico dei portieri di calcio norvegese
 Fritz Semb-Thorstvedt – calciatore norvegese
 Kristian Thorstvedt – calciatore norvegese
 Rolf Semb-Thorstvedt – calciatore norvegese